Иван Илиев:

 Илиев, Иван (в монашестве Иосиф; 1900—1988) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Варненский и Преславский. 
 Илиев, Иван (род. 1985) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Илиев, Иван (1946—2000) — болгарский борец вольного стиля.